Кубок Хорватії з футболу 2011—2012 — 21-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул здобув Динамо (Загреб).

Календар

Попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 серпня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 серпня 2011

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 вересня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2011

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2011

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/30 листопада 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23/30 листопада 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 лютого/7 березня 2012

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/18 квітня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/17 квітня 2012

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/9 травня 2012

|}

Перший матч

Другий матч

Посилання 
 Кубок Хорватії на soccerway 

2011–2012
Хорватія
Хорватія
2011 у хорватському спорті
2012 у хорватському спорті